Кулина — топоним.

Балканы 
Болгария
 Кулина-Вода — село в Болгарии.

Федерация Боснии и Герцеговины
 Кулина — село в общине Калесия.

Республика Сербская
 Кулина — село в общине Власеница.
 Кулина — село в общине Дервента.
 Кулина — село в общине Осмаци.

Сербия
 Кулина — средневековая крепость около города Алексинац.
 Кулина — село в общине Алексинац.
 Кулина — археологический памятник в общине Мерошина.

Прочее 
 Кулина — язык в Бразилии и Перу.
 Кулина — деревня в Эстонии.